CFP eller cfp har flere betydninger:
 Complementary feedback pair – totransistorkobling.
 Common Fisheries Policy – EU-organ
 Certified Financial Planner – professionel økononomisk uddannelse i henhold til Planning Association® (FPA®)